Guillermo Fernández-Shaw Iturralde (1893-1965), un llibretista de sarsuela espanyol.
 Guillermo Fernández García (1932-2012), poeta i traductor mexicà.
 Guillermo Fernández Vara (1958-), polític espanyol, president de la Junta d'Extremadura (des de 2007 fins a 2011).